Mümmelmann steht für:

 umgangssprachliche Bezeichnung für einen Hasen bzw. ein Kaninchen, siehe Hasen #Kosenamen
 Mümmelmann, Titel eines Tierbuches (1909) von Hermann Löns
 Max Mümmelmann, ein Kinderspiel (1988) von Johann Rüttinger

Siehe auch:
 Mummelmann
 Mümmelmannsberg